Сен-Вів'ян () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Сен-Вів'ян () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь